L’abrogation en droit français est la suppression d'une règle qui cesse d'être applicable.
 Mansukh, désigne les versets abrogés et versets abrogatifs du Coran.